Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Bangunjaya (Pakel), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
Bangunjaya (Cigudeg), een plaats in het regentschap Bogor van de provincie West-Java
Bangunjaya (Langkaplancar), een plaats in het regentschap Pangandaran van de provincie West-Java
Bangunjaya (Panawangan), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Bangunjaya (Subang), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java